Jeżyce (West-Pommeren) - plaats in West-Pommeren
 Jeżyce (Poznań) - stadsdeel van Poznań
 Poznań Jeżyce - treinstation